Beatrice av Portugal () kan syfta på:

Personer 

 Beatrice av Portugal (ca. 1354 – 5 juli 1381), hertiginna av Alburquerque och gift med Sancho Alfons, 1:e greve av Alburquerque
 Beatrice av Portugal (7–13 februari 1373 – ca. 1420), drottning av Kastilien och León och gift med Johan I av Kastilien
 Beatrice av Portugal (ca. 1382 – november 1439), hertiginna av Arundel och gift med Thomas FitzAlan, 5:e earl av Arundel
 Beatrice av Portugal (13 juni 1430 – 30 september 1506), hertiginna av Viseu och gift med Ferdinand av Viseu
 Beatrice av Portugal (31 december 1504 – 8 januari 1538), hertiginna av Savojen och gift med Emanuel Filibert av Savojen
 Beatrice av Portugal (född och död 15 februari 1530), dotter till Johan III av Portugal

Se även 

 Beatrice av Kastilien (olika betydelser)